Louekari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Louekari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Trutkobben (ö i Finland, Nyland, lat 60,10, long 24,88), 
 Loukkari, ö, Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Louekari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Louekari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Louekari (ö i Satakunta, Raumo), 

Robotskapade Finlandförgreningar